Adalbald ist der Name folgender Personen:
 Adalbald von Ostrevant († um 645), fränkischer Adeliger und Heiliger
 Adalbald II. († 1026), Bischof von Utrecht
 Adalbald (Mainz), Bischof von Mainz